E98 può riferirsi a:

Codici 
E98, codice ECO di alcune linee della variante principale della difesa est indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E98, da Topbogazi al confine tra Turchia e Siria